Casa Howard, romanzo di Edward Morgan Forster
Casa Howard, film diretto dal regista James Ivory
Casa Howard, miniserie televisiva britannico-statunitense